Aak (schip), een schip
Groot rijnschip of rijnaak
Spaanse aak of veldesdoorn, een esdoornsoort

Zie ook
Aken (doorverwijspagina)